Виктор Хенкин:
 Хенкин, Виктор Львович (1923—2010) — журналист и шахматист.
 Хенкин, Виктор Яковлевич (1882—1944) — советский артист эстрады, актёр и певец.